Moinmoin, moin-moin o moin moin puede hacer referencia a:
 MoinMoin, software wiki.
 Moin moin, plato tradicional nigeriano.
Moin moin blanco, variante del anterior.
 Moin, saludo alemán, generalmente dicho dos veces: «Moin moin!».